Weilheim peut désigner :
 Weilheim, une commune de Bade-Wurtemberg en Allemagne.
 Weilheim an der Teck, une ville de Bade-Wurtemberg en Allemagne.
 Weilheim in Oberbayern, une ville de Bavière
 Weilheim-Schongau, un arrondissement de Bavière, en Allemagne.